Ста́рое Мура́тово () — деревня в составе Ковалинского сельского поселения Урмарского района Чувашии.

География 
Расстояние до Чебоксар — 87 км, до районного центра — посёлка Урмары — 12 км, до железнодорожной станции (Урмары) —12 км. Расположена у границы с Республикой Татарстан.

Административно-территориальная принадлежность 
С XVIII века до 1927 года деревня находилась в составе А́ринской волости Свияжского уезда, Чебоксарского уезда, Новоковали́нской, Урма́рской волостей Цивильского уезда;
с 1927 года в составе Урмарского района.

История 
Жители до 1724 года — ясачные люди, до 1866 года — государственные крестьяне; занимались земледелием, животноводством. 
Отечественная война 1812 года оставила глубокий след в народной памяти. <…> Из дер. Старое Муратово (ныне  Урмарского района), по преданию, в Отечественную войну сражались 33 человека, из них вернулись к своим очагам только 19. Особенно отличился на войне Якӑп Элекçейĕ (Алексей Яковлев). Он отслужил в армии 12 лет и после победы русской армии был демобилизован. Вернулся из армии грамотным. Его до сих пор почитают как славного сына народа, знатного человека деревни Старое Муратово.
В 1884 году открыта церковноприходская школа. В 1931 году образован колхоз «Молотов».

Название 
Русское название деревни — от имени Мурат.

Историческое и прежние названия 
Историческое название — Муратова.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в деревне проживало 290 человек, преобладающая национальность — чуваши (98%).

Инфраструктура 
Имеются клуб, торговый павильон.

Религия 
Согласно архивным сведениям (по состоянию на 1899 год) жители деревни были прихожанами Архангельской церкви села Ковали (Архангельское). Церковь деревянная однопрестольная во имя Св. Архангела Михаила, была построена в 1757 году на средства прихожан, закрыта в 1936 году, не сохранилась.
В 80-х годах XIX века имели место случаи перехода жителей деревни в ислам: В Казанской епархии отпадения повлияли на настроения неустойчивых в религиозной ориентации чувашей некоторых селений Свияжского <…>, Цивильского (деревни Старое Муратово, Тенеево, Полевое Байбахтино, Большое Тябердино, Суринское), Чебоксарского <…> и Чистопольского <…> уездов <…>. Официальные христиане, но сохранявшие в быту приверженность «язычеству» и постоянно общавшиеся с соседями мусульманами — так охарактеризованы в отчетах по епархии в 80-90-х годах XIX в. чуваши этих селений (Отчет БСГ 1883: 755-767, 1887: 76, 1890: 169-170). Описывая их язык и культуру в начале XX в., священник А. Пчелов отмечал, что местные чуваши «не то чуваши, не то татары», так как говорили на «исковерканном» на чувашский лад татарском языке, носили татарские одежды… 
С 1997 года в деревне действует храм Св. первоверховных апостолов Петра и Павла.

Памятники и памятные места 
 Обелиск воинам, павшим в Великой Отечественной войне, «Помним их имена».

Ссылки 
 Официальный сайт Ковалинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики

Примечания 

Населённые пункты Урмарского района